Příjmení Davídek je zdrobnělina mužského křestního jména David, nosí jej více osobností:

 Felix Maria Davídek (1921–1988) – český katolický kněz a tajně vysvěcený biskup
 Martin Davídek – více různých osobností
 Václav Davídek – více různých osobností

 Davídek (hroch) – hroch vystupující ve filmu Dva lidi v zoo

Související články 
 David (rozcestník)